SDS steht für:

Chemie, Medizin und Biologie
 Safety Data Sheet, Sicherheitsdatenblatt für Chemikalien
 SDS-PAGE, eine Variante der Polyacrylamid-Gelelektrophorese
 Shy-Drager-Syndrom, eine neurodegenerative Erkrankung
 Sodium Dodecyl Sulfate = Natriumlaurylsulfat
 Strukturelle Dissoziative Störung, beschreibt eine fragmentierte unvollständig integrierte Persönlichkeit, Vorstufe zu einer DIS (Dissoziative Identitätsstörung)
 Sudden-death-Syndrom, ein durch den Pilz Fusarium virguliforme ausgelöstes akutes Absterben von Sojabohnenpflanzen

Geschichte, Medien und Kultur
 Schlag den Star, eine Unterhaltungssendung
 Schutzverband deutscher Schriftsteller, wurde 1909 gegründet und sollte Rechtsschutz gegen staatliche Eingriffe in das Literaturschaffen gewähren
 Societas Divini Salvatoris, die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer
 Sprachatlas der deutschen Schweiz, ein achtbändiger Sprachatlas zu den Schweizer Dialekten (herausgegeben von 1962 bis 1997)

Politik
 Die Linke.SDS, Die Linke. Sozialistisch-demokratischer Studierendenverband, Studentenverband der Partei Die Linke 
 Sajus na Demokratitschnite Sili, eine Partei in Bulgarien
 Serbische Demokratische Partei (Srpska Demokratska Stranka), politische Partei in Bosnien und Herzegowina
 Slovenska Demokratska Stranka, Slowenische Demokratische Partei
 Socijaldemokratska stranka, sozialdemokratische Partei Serbiens
 Sozialistischer Deutscher Studentenbund, ein politischer Studentenverband in Westdeutschland und West-Berlin, der von 1946 bis 1970 bestand
 Special Demonstration Squad, bis 2008 eine britische Polizeieinheit zur Unterwanderung sozialer Bewegungen im Vereinigten Königreich
 Srpska državna straža, siehe Serbische Staatswache, von 1942 bis 1945 der pro-faschistische Gendarmerieverband Serbiens
 Stiftung Demokratie Saarland, Einrichtung der politischen Erwachsenenbildung
 Strana demokratického socialismu, Partei des Demokratischen Sozialismus in Tschechien
 Students for a Democratic Society

Sport
 Schweizerischer Damen-Skiclub, war ein Skiclub in der Schweiz, der 1929 in Mürren gegründet wurde
 SDS-Rennen, alpine Skirennen der Damen organisiert vom Schweizerischen Damen-Skiclub
 Self Defense Stick, siehe Kubotan 
 Stiftung Deutsche Sporthilfe, gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Sportlern

Technik
 Satellite Data System, US-amerikanische Militärsatellitenserie
 SDS (Bohrerschaft), ein Bohrerschaft-System für Bohrmaschinen und Bohrhämmer
 Scientific Data Systems
 Short Data Service, (Kurzdatentelegramm), ein Datenübertragungsverfahren zum Versand von Kurzmitteilungen in TETRA-Funknetzen
 Software Defined Silicon, eine neue Mikroprozessortechnologie
 Software Defined Storage
 Software Design Specification, ein Teil der Validierung in der Informatik
 Solstice DiskSuite, eine Plattenspeicherverwaltung für Solaris
 Sprachdialogsystem, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die mittels Sprache gesteuert wird
 Swimmer Delivery System oder Seal Delivery System, ein militärisches Kleinunterseeboot, siehe SEAL Delivery Vehicle

Verkehr und Wirtschaft
 Serajoedal Stoomtram Maatschappij, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft auf der indonesischen Insel Java
 Sibirski delowoi sojus, ein russischer Mischkonzern
 Speedsoft Developing Solutions, eine Gruppe von deutschen Freeware-Entwicklern

Sonstiges
 Self-Directed Search, Explorix, ein Fragebogen, der für die Ausbildungs- und Laufbahnplanung von Lehrlingen, Fachschülern, Gymnasiasten oder Erwachsenen konzipiert ist
 Standard Deviation Score, siehe Standardisierung
 Stochastic Diffusion Search
 Sustainable Development Studies, Forschungsbereich zur nachhaltigen Entwicklung 

sds steht für:
 Sened (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Berbersprachen der nördlichen Gruppe in Tunesien

Abkürzung